Paradise Lost — британський дум-метал колектив
 Paradise Lost — один з альбомів Symphony X